Schloss Burg steht für folgende Bauwerke:

 Schloss Burg im Stadtteil Burg an der Wupper der deutschen Stadt Solingen
 Schloss Burg (Basel-Landschaft) in der Schweizer Gemeinde Burg im Leimental
Siehe auch
 Schloss Burgk
 Schloss Bürg